Outback steht für:
 Outback, Bezeichnung für Regionen in Australien, die fernab der Zivilisation liegen
 Outback-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Outback – Tödliche Jagd, australischer Horrorfilm aus dem Jahr 2011
 Subaru Outback, Mittelklasse-PKW des japanischen Automobilherstellers Subaru
 Outback Steakhouse, eine ehemalige System-Gastronomie-Kette; siehe Helvag